Miejsca w Irlandii:
 Milltown – wieś w hrabstwie Galway
 Milltown – miejscowość w hrabstwie Kerry
 Milltown – stacja kolejowa w Dublinie 

Miejsca w Irlandii Północnej:
 Milltown – stadion w Warrenpoint

Miejscowości w  Anglii:
 Milltown – miejscowość w hrabstwie Cornwall
 Milltown – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Milltown – to miejscowość w hrabstwie Devon

Miejscowości w USA:
 Milltown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Milltown – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Milltown – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Milltown – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Milltown – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk

Gminy w USA:
 Milltown (ang. Milltown Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Milltown (ang. Milltown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk